św. Bonifacy z Tarsu (zm. ok. 305) – męczennik
 św. Bonifacy I (zm. 422) – papież
 św. Bonifacy IV (zm. 615) – papież
 św. Bonifacy-Winfrid (672/675-754) – benedyktyn, apostoł Niemiec, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Bonifacy